Athamanta balearica är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och Carlos Pau. Athamanta balearica ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
balearica